Валериа́н Никола́евич Муравьёв:
 Муравьёв, Валериан Николаевич (1811—1869) — русский государственный деятель, Олонецкий и Псковский губернатор, сенатор, тайный советник.
 Муравьёв, Валериан Николаевич (1885—1930) — русский и советский философ.